

События 

 6 мая — освящение собора в Бамберге.
 14 июня — Генрих II назначает Вальтгарда архиепископом Магдебурга. Соборный капитул Магдебурга выразил желание видеть преемником Тагино старшего пастора Вальтгарда, король утвердил эту кандидатуру.
 Июль — архиепископ Вальтгард отправлен Генрихом II в Польшу на переговоры с Болеславом Храбрым. Переговорный процесс не удался.
 20 августа — Болеслав Храбрый после переговоров с Вальтгардом нападает на крепость Лебуза, его воины истребили почти всё население крепости, разграбили её и предали огню.
 1 ноября — заключение Генрихом II мира с Польшей в Арнебурге. Генрих вынужден пойти на это соглашение из-за ещё не урегулированного конфликта с люксембуржцами.
 10 ноября — на соборе в Кобленце Генрих II добивается от всех присутствующих епископов страны осуждения люксембуржцев — примирение короля и пфальцграфа Эццо ощутимо ослабило люксембургский альянс. Епископу Меца Дитриху запретили служить мессы.
 1 декабря — состоялось заключение мира между Генрихом II и его люксембургской роднёй.

События без точных дат 
 Скандинавы получили в Англии 48 тысяч фунтов «датских денег». Казнён архиепископ Кентерберийский.
 Этельред Неблагоразумный (Неразумный) взял одного из вождей викингов, Торкелла Длинного, на службу вместе с 45 датскими кораблями.
 Генрих II наделяет графа Арденнского Готфрида правом владения герцогством Нижняя Лотарингия.
 Освобождение от арабов Тосканского побережья папой Бенедиктом VIII.
 Ольдржих занимает престол Чехии и изгоняет Яромира.

Продолжающиеся события 
 1012—1024 — Папа римский Бенедикт VIII.
 1012—1034 — князь Чехии Ольдржих.
 1012—1016 — император Японии Сандзё (976—1017). Отрёкся от престола и ослеп.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1012 году
 Марпа, лама.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1012 году
 12 мая — Сергий IV, Папа Римский (1009—1012).
 9 июня — Тагино, архиепископ Магдебурга.

См. также